Прокоп'єв Євген Вікторович (1981—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Прокоп'єв Максим Прокіпович (1884—1919) — удмуртський поет, громадський діяч.
 Олександр Прокоп'єв (* 1953) — македонський доктор літературознавства та теорії літератури.
Прізвища